Сан Адријан има више значења:

 Сан Адријан (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Адријан, Лос Аламос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику